

Divers
 une chaussure fermée, décolletée, et comportant une ou plusieurs lanières qui retiennent le pied. Parfois appelée Charles IX.
 Backyard Babies, un groupe suédois de Hard Rock/Punk Rock,
 Les Babies, une collection de figurine de bébés populaire au début des années 1990

Titres 

 Babies est un téléfilm américain de Michael Ray Rhodes diffusé en 1990.
 Babylon Babies est un roman de science-fiction de l'écrivain français naturalisé canadien Maurice G. Dantec paru le .
 Billion Dollar Babies, le sixième album studio d'Alice Cooper sorti le .
 Billion Dollar Babies, une chanson extraite du sixième album studio d'Alice Cooper Group sorti le .
 Crazy Babies est un single d'Ozzy Osbourne sorti en 1988.

Groupes de musique 
 Backyard Babies est un groupe de hard rock et punk rock suédois
 Butcher Babies est un groupe de heavy metal américain
 Les Hay Babies est un trio d’auteures-compositrices-interprètes
 Made Out of Babies est un groupe de musique américain.
 Pink Babies est un groupe d’idoles japonaises
 Stolen Babies est un groupe de metal avant-gardiste et progressif américain

Voir aussi